Влади́мир Никола́евич Замя́тин:

 Замятин, Владимир Николаевич — заместитель министра транспорта Астраханской области (с 2005 года).
 Замятин, Владимир Николаевич — генеральный директор ОАО «Деревообрабатывающий комбинат „Красный Октябрь“», директор департамента промышленности администрации Тюменской области.Вымышленный персонаж
 Владимир Николаевич Замятин, генеральный прокурор Российской Федерации — главный персонаж детектива Фридриха Незнанского «Прокурор по вызову» (серия «Марш Турецкого», 2001).